Hellertalbahn bezeichnet:

 die Bahnstrecke Betzdorf–Haiger
 das ehemalige Eisenbahnverkehrsunternehmen Hellertalbahn GmbH